Gli Embraer E-Jets sono una famiglia di aerei regionali bimotore a reazione, con fusoliera stretta, per voli a corto e medio raggio, prodotti in Brasile da Embraer; annunciati all'Air Show di Parigi nel 1999, entrarono in produzione nel 2002 e, al 2020, lo sono ancora.

Ordini e consegne 
Legenda tabella:
 O: Ordini.
 C: Consegne.
 P: Esemplari operativi.

Note:
 dati aggiornati al settembre 2021;
 alcuni utilizzatori hanno più aerei operativi che ordinati. Ciò è dovuto al fatto che le compagnie hanno comprato velivoli di seconda mano o hanno effettuato leasing, e questi non risultano come ufficiali nel conteggio degli ordini;

Configurazioni di bordo 
Legenda tabella:
 F: prima classe.
 B: business class.
 E+: premium economy class.
 E: economy class.

Note

Altri progetti 

Embraer E-Jets